Трофей Яшина — це щорічна футбольна нагорода, що вручається з 2019 року кращому воротареві року. Церемонія нагородження проходить одночасно з церемонією вручення «Золотого м'яча».

Нагорода названа на честь колишнього воротаря збірної СРСР Лева Яшина. Переможця нагороди обирають колишні володарі «Золотого м'яча».

Список володарів

Нагороди гравців

Перемоги за країнами

Перемоги за клубами

Неофіційний голкіпер року в Європі 
З 1956 по 2018 рік France Football не нагороджував воротаря року, але RSSSF присуджував неофіційну нагороду на основі рейтингу воротарів в голосуванні.

* спільні переможці

Нагороди гравців 
Тільки гравці з більш ніж однією перемогою.

Перемоги за країнами

Перемоги за клубами

Примітки 

Золотий м'яч
Нагороди, засновані 2019